Příjmení Nicholson nese více různých osobností:

 Bill Nicholson (1919-2004) - anglický fotbalista a fotbalový trenér
 Jack Nicholson (* 1937) – americký herec, režisér, producent a scenárista
 Lucia Nicholsonová (* 1976) – slovenská novinářka a liberální politička
 Margaret Beda Nicholson (1924–2012) – anglická autorka detektivních románů, publikující pod pseudonymem Margaret Yorke
 Tom Nicholson (* 1966) – anglicko-kanadský novinář